Веспуччи — фамилия.

Известные носители:
 Веспуччи, Америго (1454—1512) — флорентийский путешественник, по имени которого была, возможно, названа Америка.
 Веспуччи, Симонетта (1453—1476) — возлюбленная Джулиано Медичи.

См. также 
 Америго Веспуччи (значения)